Bart Nevens, Belgisch politicus
 Jan Nevens, Belgisch wielrenner
 Leon Nevens, Belgisch atleet
 Marc Nevens, Belgisch atleet
 Maurits Nevens, Belgisch glazenier
 Robert Nevens, Belgisch atleet
 Sven Nevens, Belgisch wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam